Селло — фамилия.

Известные носители 
 Селло, Дидье (род. 1957) — французский шахматист, международный мастер.
 Селло, Дьедонне Дьедоннович (1948—2013) —  советский и украинский медик, депутат горсовета.

Другое 
 Селло — сладкое блюдо марокканской кухни.